Montagszeitung steht für:
 Deutsche Montagszeitung Berlin (1910–1916)
 Europäische Montags Zeitung, Hannover

Siehe auch
 Wiener Sonn- und Montags-Zeitung
 Wiener Montag (1947–1969)